Decyzjonizm (łac. decisio – postanowienie, rozstrzygnięcie) – termin ekonomiczny określający gospodarkę, na którą rząd wywiera znaczący, bezpośredni wpływ.

Termin bywa kojarzony z gospodarką centralnie planowaną, gdzie rząd faktycznie kontroluje produkcję i alokację surowców.

W pierwotnym znaczeniu dotyczył Francji i miał inne znaczenie. Określał gospodarkę kapitalistyczną z dużym udziałem sektora państwowego.

W większości nowoczesnych gospodarek obecny jest element decyzjonizmu. Rząd może wspierać jedne działania, a zniechęcać do innych.

Polityka gospodarcza